

Zmagovalci etap 

Zmage po državah:

</big>

Zmage po ekipah:

Odstopi na Touru 2012

Vodstvo Toura 2012 

Opombe glede nošenja majic (prednosti majic: 1. rumena, 2. bela, 3. zelena, 4. pikčasta)
1. etapa
 Na 1. etapi bo Bradley Wiggins oblekel zeleno majico,ker je drugi v tem točkovanju ˙(Fabian Cancellara bo imel rumeno majico, ki ima prednost).

2. etapa
 Na 2. etapi bo Peter Sagan oblekel zeleno majico, ker je drugi v tem točkovanju (Fabian Cancellara bo imel rumeno majico, ki ima prednost).

Državni prvaki na Touru 2012

Svetovna prvaka na Touru 2012

Olimpijska prvaka na Touru 2012

Podrobnosti etap

Prolog 

 30. junij: Liege – Posamični kronometer – 6,1 km

Rezultati

1. Etapa 

 1. julij: Liege > Seraing – 198 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 42.0 - Côte de Cokaifagne Dolžina: 2.9 km, Povprečni naklon: 5.1%, Kategorija: 4
Km 49.0 - Côte de Francorchamps Dolžina: 1.1 km, Povprečni naklon: 6.4%, Kategorija: 4
Km 94.0 - Côte de Lierneux Dolžina: 2.1 km, Povprečni naklon: 5.1%, Kategorija: 4
Km 139.0 - Côte de Barvaux Dolžina: 1.6 km, Povprečni naklon: 4.2%, Kategorija: 4
Km 198.0 - Côte de Seraing Dolžina: 2.4 km, Povprečni naklon: 4.7%, Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 116.5 - ÉREZÉE

2. Etapa 
2. julij: Visé > Tournai – 207 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 82.5 - Côte de la Citadelle de Namur Dolžina: 2.1 km, Povprečni naklon: 4.5%, Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 153.0 - SOIGNIES

3. Etapa 

3. julij: Orchies > Boulogne-sur-Mer – 197 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 132.0 - Côte de L'Éperche Dolžina: 0.7 km, Povprečni naklon: 6.9%, Kategorija: 4
Km 163.5 - Côte de Mont Violette Dolžina: 1 km, Povprečni naklon: 9.2%, Kategorija: 3
Km 181.0 - Côte de Herquelingue Dolžina: 1.7 km, Povprečni naklon: 5.8%, Kategorija: 4
Km 185.0 - Côte de Quéhen Dolžina: 1.4 km, Povprečni naklon: 5.9%, Kategorija: 4
Km 190.5 - Côte du Mont Lambert Dolžina: 1.3 kilometre-long climb at 8.4%, Kategorija: 3
Km 197.0 - Boulogne-sur-Me Dolžina: 0.7 km, Povprečni naklon: 7.4%, Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 119.0 - SENLECQUE

Odstop: ,

4. Etapa 

4. julij: Abbeville > Rouen – 214 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 38.0 - Côte du Mont Huon Dolžina: 2.1 km, Povprečni naklon: 4.1%, Kategorija: 4
Km 69.0 - Côte de Dieppe Dolžina: 1.8 km, Povprečni naklon: 3.9%, Kategorija: 4
Km 74.0- Côte de Pourville-sur-Mer Dolžina: 1.9 km, Povprečni naklon: 4.4%, Kategorija: 4
Km 143.0 - Côte de Toussaint Dolžina: 1.9 km, Povprečni naklon: 4.5%, Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 140.0 - FÉCAMP

Odstop:

5. Etapa 
5. julij: Rouen > Saint-Quentin – 197 km

Rezultati

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 109.0 - BRETEUIL

Odstop:

6. Etapa 
6. julij: Epernay > Metz  – 210 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 145.0 - Côte de Buxières Dolžina: 2.7 km, Povprečni naklon: 3.8%,Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 135.5 - SAINT-MIHIEL

Odstop: 
, , , ,  (vsi padec)

7. Etapa 

7. julij: Tomblaine > La Planche des Belles Filles – 199 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 112.0 - Col de Grosse Pierre Dolžina: 3.1 km, Povprečni naklon: 6.4%, Kategorija: 3
Km 150.5 - Col du Mont de Fourche (620 m) Dolžina: 3.1 km, Povprečni naklon: 6.4%, Kategorija: 3
Km 199.0 - La Planche des Belles Filles Dolžina: 5.9 km, Povprečni naklon: 8.5%, Kategorija: 1

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 103.5 - GÉRARDMER

Niso začeli etape (odstop): , , , , , ,  

Odstop:

8. Etapa 
8. julij: Belfort > Porrentruy – 154 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 20.0 - Côte de Bondeva Dolžina: l4.4 km, Povprečni naklon: 3.9%, Kategorija: 4
Km 32.0 - Côte du Passage de la Douleur Dolžina: 3.8 km, Povprečni naklon: 6.4%, Kategorija: 3
Km 50.0 - Côte de Maison-Rouge Dolžina: 7.9 km, Povprečni naklon: 5%, Kategorija: 2
Km 73.0 - Côte de Saignelégier Dolžina: 7.8 km, Povprečni naklon: at 6.1%, Kategorija: 2
Km 97.0 - Côte de Saulcy Dolžina: 4.6 km, Povprečni naklon: 8.6%, Kategorija: 2
Km 130.5 - Côte de la Caquerelle (834 m) Dolžina: 4.3 km, Povprečni naklon: 7.6%, Kategorija: 2
Km 141.5 - Col de la Croix (789 m) Dolžina: 3.7 km, Povprečni naklon: 9.2%, Kategorija: 1

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 107.0 - LES GENEVEZ

Odstop: , 

Niso začeli etape (odstop):

9. Etapa 

9. julij: Arc-et-Senans > Besançon – Posamični kronometer – 41,5 km

Rezultati

10. Etapa 
11. julij: Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine – 194 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
 Km 90.0 - Côte de Corlier Dolžina: 6.4 km, Povprečen naklon: 5.5%, Kategorija: 2
 Km 151.5 - Col du Grand Colombier (1.501 m) Dolžina: 17.4 km, Povprečen naklon: 7.1%, Kategorija: H
 Km 174.0 - Col de Richemond Dolžina: 7.2 km, Povprečen naklon: 5%, Kategorija: 3

Vmesni sprinti za zeleno majico:
 Km 130.5 - BÉON

Niso začeli etape (odstop): ,  (suspendiran - doping),

11. Etapa 
12. julij: Albertville > La Toussuire Les Sybelles – 140 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 40.0 - Col de la Madeleine (2.000 m) Dolžina: 25.3 km, Povprečni naklon: 6.2%, Kategorija: H
Km 93.0 - Col de la Croix de Fer (2.067 m) Dolžina: 22.4 km, Povprečni naklon: 6.9%, Kategorija: H
Km 113.0 - Col du Mollard (1.638 m) Dolžina: 5.7 km, Povprečni naklon: 6.8%, Kategorija: 2
Km 148.0 - LA TOUSSUIRE Dolžina: 18 km, Povprečni naklon: 6.1%, Kategorija: 1 - ciljni vzpon

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 70.0 - SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES

Niso začeli etape (odstop): 

Odstop: , , , , 

Diskvalificirani zaradi časovne omejitve: ,

12. Etapa 
13. julij: Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux – 226 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 34.0 - Col du Grand Cucheron (1 188 m) Dolžina: 12.5 km, Povprečni naklon: 6.5%, Kategorija: 1
Km 80.5 - Col du Granier (1 134 m) Dolžina: 9.7 kkm, Povprečni naklon: 8.6%,Kategorija: 1
Km 207.5 - Côte d'Ardoix Dolžina: 5.9 km, Povprečni naklon: 3.4%, Kategorija: 3

Odstop: , 

Niso začeli etape (odstop):

13. Etapa 
14. julij: Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde – 215 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 194.0 - Mont Saint-Clair Dolžian: 1.6 km, Povprečni naklon: 10.2%, Kategorija: 3

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 126.5 - MAS-DE-LONDRES

Odstop:

14. Etapa 

15. julij: Limoux > Foix – 191 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 30.0 - Col du Portel (601 m) Dolžina: 5.3 km, Povprečni naklon: 6.3%, Kategorija: 2
Km 126.5 - Port de Lers (1 517 m) Dolžina: 11.4 km, Povprečni naklon: 7%, Kategorija: 1
Km 152.5 - Mur de Péguère (1 375 m) Dolžina: 9.3 km, Povprečni naklon: 7.9%, Kategorija: 1

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 99.0 - TARASCON-SUR-ARIÈGE (D618-N20-D8)

Odstop:

15. Etapa 
16. julij: Samatan > Pau – 158,5 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 107.0 - Côte de Lahitte-Toupière Dolžina: 2.1 km, Povprečni naklon: 5.3%, Kategorija: 4
Km 123.5 - Côte de Simacourbe Dolžina: 1.9 km, Povprečni naklon: 6.3%, Kategorija: 3
Km 129.0 - Côte de Monassut-Audiracq Dolžina: 1.5 km, Povprečni naklon: 5.4%, Kategorija: 4

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 101.5 - MAUBOURGUET

Odstop: , , , , ,

16. Etapa 
18. julij: Pau > Bagnères-de-Luchon – 197 km

Rezultati

Vzponi na etapi:
Km 53.5 - Col d'Aubisque (1 709 m) Dolžina: 16.4 km, Povprečni naklon: 7.1%, Kategorija: H
Km 120.5- Col du Tourmalet (2 115 m) Dolžina: 19 km, Povprečni naklon: 7.4%, Kategorija: H
Km 150.5 - Col d'Aspin (1 489 m) Dolžina: 12.4 km, Povprečni naklon: 4.8%, Kategorija: 1
Km 181.5 - Col de Peyresourde (1 569 m) Dolžina: 9.5 km, Povprečni naklon: 6.7%, Kategorija: 1

Vmesni sprinti za zeleno majico:
Km 26.0 - BIELLE

Odstop: , 

Niso začeli etape (odstop):  (suspendiran - doping)

17. Etapa 
19. julij: Bagnères-de-Luchon > Peyragudes – 144 km (5. gorska etapa - zadnja)

Rezultati

18. Etapa 
20. julij: Blagnac > Brive-la-Gaillarde – 215 km

Rezultati

19. Etapa 
21. julij: Bonneval > Chartres – Posamični kronometer – 52 km

Rezultati

20. Etapa 
22. julij: Rambouillet > Pariz (Champs-Élysées) – 130 km

Rezultati

Štartna lista

Reference

Zunanje povezave 

 Uradna stran 

2012
2012 v športu